Konstantin Valerievitch Roudenko — en  et en  — (né le  à Öskemen, anciennement Oust-Kamenogorsk, en République socialiste soviétique kazakhe) est un joueur professionnel kazakh de hockey sur glace. Il a la nationalité russe. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
Formé au Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk, il part en Russie à l'âge de seize ans et évolue avec l'équipe réserve de l'Avangard Omsk dans la Pervaïa liga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1999 dans la Ligue nationale de hockey par les Flyers de Philadelphie en , en . Il débute dans la Superliga en 1999 avec le SKA Saint-Pétersbourg. Un an plus tard, il intègre l'effectif du Lokomotiv Iaroslavl avec qui il remporte la Superliga 2002 et 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa liga|| 22|| 7|| 8|| 15|| 4|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1998-1999|| Severstal Tcherepovets|| Vyschaïa liga|| 28|| 15|| 9|| 9|| 24|| || || || || 
|-
| Severstal Tcherepovets 2|| Pervaïa liga || 3|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1999-2000|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 19|| 1|| 1|| 2|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| SKA Saint-Pétersbourg 2|| Pervaïa liga || 7|| 2|| 4|| 6|| 2|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 18|| 2|| 3|| 5|| 28|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2001-2002|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 8|| 0|| 2|| 2|| 12|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga || 2|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 20|| 3|| 4|| 7|| 20|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 43|| 10|| 12|| 22|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga || 4|| 4|| 2|| 6|| 4|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 21|| 1|| 0|| 1|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga || 20|| 13|| 14|| 27|| 42|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 49|| 12|| 14|| 26|| 55|| 11|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2006-2007|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 35|| 11|| 8|| 19|| 30|| 7|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2007-2008|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 46|| 6|| 17|| 23|| 28|| 7|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2008-2009|| Lokomotiv Iaroslavl|| KHL|| 48|| 10|| 18|| 28|| 26|| 19|| 4|| 8|| 12|| 24
|-
| 2009-2010|| Lokomotiv Iaroslavl||  KHL|| 31|| 3|| 7|| 10|| 4|| 17|| 5|| 6|| 11|| 24
|-
| 2010-2011|| Lokomotiv Iaroslavl|| KHL|| 31|| 7|| 11|| 18|| 24|| 11|| 0|| 4|| 4|| 0
|-
| 2011-2012|| Atlant Mytichtchi || KHL|| 33|| 5|| 6|| 11|| 19|| 11|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2012-2013|| Barys Astana || KHL|| 47|| 14|| 17|| 31|| 62|| 7|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
|2013-2014 || Barys Astana || KHL || 51|| 9|| 18|| 27|| 32|| 10|| 3|| 5|| 8|| 8
|-
| 2014-2015 || Barys Astana || KHL || 60|| 9|| 13|| 22|| 92|| 7|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2015-2016 || Barys Astana || KHL || 13 || 1 || 2 || 3 || 2|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en septembre 1981
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Barys Astana
Naissance à Öskemen
Naissance en RSS kazakhe
Attaquant de hockey sur glace